Bellefonte ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellefonte (Alabama), im Jackson County
 Bellefonte (Arkansas), im Boone County
 Bellefonte (Delaware), im New Castle County
 Bellefonte (Kentucky), im Greenup County
 Bellefonte (Pennsylvania), im Centre County
 Bellefonte (Rhode Island), im Providence County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Bellefonte Island, Insel im Jackson County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Bellefonte Academy, in Bellefonte, Pennsylvania, ID-Nr. 76001617
 Bellefonte Armory, in Bellefonte, Pennsylvania, ID-Nr. 89002068
 Bellefonte Forge House, in Spring Township, Pennsylvania, ID-Nr. 99001020
 Bellefonte Historic District, in Bellefonte, Pennsylvania, ID-Nr. 77001136

Siehe auch:
 Belafonte
 Belfonte